Příjmení Strimpl má více nositelů:

 Ludvík Strimpl (1880–1937), český malíř, grafik, ilustrátor, legionář a diplomat
 Rudolf Strimpl (1859–1920), český obchodník, podnikatel v zemědělství a zahradnictví
 Václav Strimpl (1894–1942), český lékař, odborník v oboru bakteriologie, imunologie a epidemiologie